Warren může být:

příjmení
 Allan Warren (* 1948) – britský herec, fotograf a publicista
 Butch Warren (1939–2013) – americký jazzový kontrabasista
 David Warren (1925–2010) – australský vynálezce letadlové „černé skříňky“
 Diane Warren (* 1956) – americká skladatelka a hudební producentka
 Earl Warren (1891–1974) – americký právník a politik
 Elizabeth Warrenová (* 1949) – americká právnička a politička
 Charles Warren (1840–1927) – britský voják a policista
 Chris Warren Jr. (* 1990) – americký herec
 Johnny Warren (1943-2004) - australský fotbalista
 Josiah Warren (1798–1874) – americký anarchista
 Marc Warren (* 1947) – britský herec
 Rick Warren (* 1954) – baptistický pastor
 Robert Penn Warren (1905–1989) – americký básník, kritik, spisovatel a učitel
 Robin Warren (* 1937) – australský lékař-patolog

rodné jméno
 Seznam článků začínajících na „Warren“
 Warren Anderson – manažer
 Warren Buffett – americký podnikatel
 Warren E. Burger – americký politik a právník
 Warren Clarke – britský herec
 Warren DeMartini – americký kytarista
 Warren G. Harding – americký politik, 29. prezident USA
 Warren Miller – americký spisovatel
 Warren Tay – britský lékař-oftalmolog
 Warren Zevon – americký zpěvák

jiné významy
 Bickley-Warren Productions – produkční společnost
 Warren County – 14 okresů v USA
 Warren - město v americkém státě Connecticut
 Warren Street (stanice metra v Londýně) 
 Warrenova komise pro vyšetření vraždy J. F. Kennedyho

Rozcestníky - příjmení